Eichsfelder Dom ist im Volksmund die Bezeichnung für die Kirchen

 St. Alban (Effelder) in Effelder
 St. Cyriakus (Duderstadt) in Duderstadt